Por Belden pode estar à procura de:
Belden (Califórnia)
Belden (Nebraska)
Belden (Mississippi)

Desambiguação